Komponens fogalma a kémiában
 Komponens fogalma a gráfelméletben
 Komponens fogalma az informatikában